Caurel ist der Name zweier französische Gemeinden:

 Caurel (Côtes-d’Armor) im Département Côtes-d’Armor
 Caurel (Marne) im Département Marne